La saison 2020 de la Formula Renault Eurocup se déroule du 10 juillet au 15 novembre 2020. Il s'agit de la trentième saison du championnat, et de sa deuxième sous l'appelation Formula Renault Eurocup. Il s'agit ainsi de la deuxième saison se disputant avec des Formule 3 régionales. Les châssis sont des Tatuus F.3 T-318, propulsées par des moteurs Renault Sport. C'est la dernière saison du championnat avant sa fusion avec le championnat d'Europe de Formule 3 régionale.

Écuries et pilotes 
La Formula Renault Eurocup voit le retour d'ART Grand Prix, apparu pour la dernière fois dans le championnat en 2003.

Beaucoup de changements ont lieu quelques jours avant la première manche, notamment pour cause de problèmes financiers : Kush Maini devait participer à sa deuxième saison avec R-ace GP. L'annulation des W Series provoque l'annulation du programme de préparation de Belén García, forçant son équipe Global Racing Service, à se retirer, ne pouvant pas s'efforcer tant d'efforts financiers pour la seule voiture de Xavier Lloveras.

Calendrier 

Dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du COVID-19, la manche d'ouverture devant se dérouler à Monza du 16 au 19 avril est annulée, et d'abord remplacée par un meeting qui se déroulera sur le Hockenheimring en octobre. À cause de la pandémie de Covid-19, divers remaniements de calendrier ont lieu : les manches de Silverstone, du Hungaroring, de Monaco sont annulées ; elles sont remplacées par des manches à Monza, Imola et Nevers Magny-Cours.

Résultats

Classements saison 2020

Système de points 

Les points sont attribués aux 10 premiers pilotes classés.

Championnat des pilotes

Championnat des écuries

Notes et références 

Sport automobile en 2020